Alijew bzw. Alijewa (weibliche Formen) () ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alijew (* 1987), kasachischer Fußballschiedsrichter
 Alexander Kismetowitsch Alijew (* 1955), sowjetischer Ringer

 Dmitri Sergejewitsch Alijew (* 1999), russischer Eiskunstläufer 
 Fasu Gamsatowna Alijewa (1932–2016), dagestanisch-russische Dichterin, Prosaautorin und Essayistin
 Muchu Gimbatowitsch Alijew (* 1940), russischer Politiker, Präsident von Dagestan 2006 bis 2010
 Olesja Murtasalijewna Alijewa (* 1977), russische Skirennläuferin
 Oleksandr Alijew (* 1985), ukrainischer Fußballspieler
 Rachat Älijew (1962–2015), kasachischer Politiker
 Schamil Alijew (* 1979), tadschikischer Ringer
 Schamil Gimbatowitsch Alijew (* 1943), russischer Wissenschaftler
 Sitora Alijewa, russische Schauspielerin
 Tamerlan Magomedowitsch Alijew (eigentlich Thamerlan Magomedowitschh Alijew (tschetschenisch)) (* 1973), tschetschenischer Journalist

Siehe auch:
 Əliyev (aserbaidschanische Entsprechung)
 Aliew (bulgarische Entsprechung)
 Älijew (kasachische Entsprechung)
 Aliyev (usbekische Entsprechung)